Adrian Lechner – personaggio della soap opera Tempesta d'amore
 Erika Lechner (1947) – slittinista italiana
 Eva Lechner (1985) – ciclista su strada, ciclocrossista e biker italiana
 Florian Lechner (1981) – calciatore tedesco
 Franco Lechner, in arte Bombolo (1931-1987) – attore italiano
 Kerim Lechner (1989) – batterista austriaco
 Leonhard Lechner (1553 circa – 1606) – compositore, cantore ed editore musicale tedesco
 Ödön Lechner (1845-1914) – architetto ungherese